Tetsuo (sterrenstelsel) - sterrenstelsel
 Tetsuo Shima - hoofdpersoon van de manga Akira (manga) en naamgever van bovenstaand sterrenstelsel
 Tetsuo II: Body Hammer - Japanse film uit 1992

Personen
 Tetsuo Sugamata - Japans voetballer
 Tetsuo Nakanishi - Japans voetballer
 Tetsuo Narikawa - Japans acteur
 Tetsuo Hara - Japans manga-schrijver en -tekenaar